gmina Orla – gmina wiejska, powiat bielski, woj. podlaskie
dawne gminy:
 gmina Orla – dawna gmina wiejska, powiat lidzki/szczuczyński, woj. nowogródzkie